Il singolare del WTA Swiss Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Chris Evert-Lloyd era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Barbara Paulus ha battuto in finale 6–4, 5–7, 6–1 Lori McNeil.

Teste di serie

  Manuela Maleeva (quarti di finale)
  Lori McNeil (finale)
  Mary Joe Fernández (secondo turno)
  Nathalie Tauziat (primo turno)

 Catarina Lindqvist (quarti di finale) 
 Patricia Tarabini (primo turno) 
 Neige Dias (secondo turno) 
 Brenda Schultz (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Swiss Open 1988